Peter Grant  (1879–1937) – szkocki piłkarz
 Peter Grant  (1935–1995) – brytyjski menedżer muzyczny związany z Led Zeppelin
 Peter Grant (ur. 1936) – brytyjski biolog
 Peter Grant  (ur. 1954) – australijski lekkoatleta, olimpijczyk
 Peter Grant  (ur. 1965) – szkocki piłkarz i trener
 Peter Grant (ur. 1987) – brytyjski piosenkarz
 Peter Grant  (ur. 1994) – szkocki piłkarz